Brunke est un patronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
 (1912-2013), évêque luthérien sud-africain
 (1904-1985), joueur allemand de football
Thaddäus Brunke, prêtre allemand
 (né en 1972), poète slam allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand